Le Guatemala, un pays d'Amérique centrale ;
 Départements du Guatemala : le Guatemala est divisé en 22 départements ;
 Guatemala, un des 22 départements du Guatemala ;
 Guatemala, la capitale économique, gouvernementale et culturelle du Guatemala ;
 La Capitainerie générale du Guatemala, un territoire faisant partie de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne et de l'Empire espagnol de 1540 à 1821, qui s'étendait notamment sur l'actuel Guatemala ;
 Antigua Guatemala, l'ancienne capitale de la Capitainerie générale du Guatemala.